Gerbl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lorenz Gerbl (1830–1857), deutscher Benediktinermönch und Missionar
 Maximilian Gerbl (* 1995), Schweizer Handballspieler
 Otto Gerbl (1882–nach 1958), deutscher Rechtsanwalt und Landrat